Huolu (kinesiska: 火炉, 火炉镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 130 kilometer öster om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Huolu är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Huolu är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Huolu växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina